Talus kan avse:

 Talus – en jätte i grekisk mytologi, se Talos
 Talus – ett ben i foten, se språngben
 Taluskon – en formation som uppkommer i samband med långvarig vittring av en bergvägg
 Talus (planet) – en planet i filmserien Stjärnornas krig
 Talus (efternamn) – ett släktnamn som förekommer i bl.a. Finland och Sverige.